Tampere kan syfta på:

 Tampere – det finska namnet på en stad och kommun belägen i landskapet Birkaland i Finland, se Tammerfors
 Tampere (fartyg) – en finländsk hjälpkanonbåt
 1497 Tampere – en asteroid
 Tampere United – en fotbollsklubb från Tammerfors